La Crosse kan avse:

 La Crosse, huvudort i La Crosse County, Wisconsin, USA
 La Crosse, Kansas, administrativ huvudort i Rush County i Kansas, USA
 La Crosse County, administrativt område i delstaten Wisconsin, USA

Se även

 Lacrosse (olika betydelser)
 Cross